Мельрё, или Мелрё () — деревня в Бельгии, входит в состав коммуны Отон провинции Люксембург во франкоязычном регионе Валлония.

Местные достопримечательности — построенные в XVIII—XX веках дома из щебнистого известняка, а также церковь святого Петра, считающаяся одной из наиболее примечательных архитектурных сооружений во всём Отоне. Планируется создание рекреационного центра в пределах Мельрё.

В населённом пункте находится железнодорожная станция Мельрё—Отон на линии Жемелль—Льеж.

Примечания 

Населённые пункты Бельгии
Люксембург (провинция Бельгии)